Palu může označovat:

geografie
 Palu (Indonésie) – hlavní město provincie Střední Sulawesi v Indonésii
 Palu (řeka) – řeka na ostrově Sulawesi v Indonésii
 Palu (Turecko) – okresní město stejnojmenného okresu v provincii Elâzığ v Turecku

příjmení 
 Pio Palu (* 1986) – tonžský fotbalista
 Uno Palu (* 1933) – estonský atlet
 Wycliff Palu (* 1982) – australský ragbista

Podobné názvy 
 Palù – obec v provincii Verona v Itálii
 PALU – konžská Sjednocená lumumbistická strana
 Piz Palü –  hora v masivu Berniny ve Východních Alpách ve Švýcarsku

Externí odkazy